HS peut signifier :

Abréviation d'expression 
 headshot, dans le jargon des jeux vidéo, un tir dans la tête de son adversaire.
 heures supplémentaires, des heures de travail effectuées en plus de la durée normale de travail.
 hors-service, état d'indisponibilité d'un appareil, d'un véhicule ou d'une machine.
 hors-sujet, information en dehors du sujet.
 hill size, terme anglais signifiant « taille de tremplin » : dimension caractérisant chaque tremplin de saut à ski, correspondant environ aux plus longs sauts possibles en sécurité.
 HS, abréviation pour désigner un sesterce
 HS, formule brute du radical sulfanyle
 Hearthstone, un jeu vidéo développé par Blizzard Entertainment.

Abréviation de nom propre 
 Den Haag Hollands Spoor, Den Haag HS (La Haye HS), gare ferroviaire de La Haye.
Hearthstone: Heroes Of Warcraft, jeu vidéo.
 Helsingin Sanomat, La Gazette d'Helsinki, le plus grand quotidien finlandais.
 Henschel, société métallurgique allemande
 Hispano-Suiza :
 moteur à pistons pour avions, série HS 12Y, ayant équipé notamment les Dewoitine D.520 et Morane-Saulnier MS.406.
 canon pour avions Hispano-Suiza HS-404.

Nom de produit 

 Hassium, élément chimique de numéro atomique 108, abrégé Hs

  : en assyriologie, le préfixe HS désigne les tablettes conservées dans la collection Hilprecht à l'université d'Iéna, en Allemagne. Ainsi, la tablette HS 201 est la tablette d'argile numéro 201 de cette collection.
 Lexus HS, véhicule hybride vendu depuis 2009.